«Отверженные» () — драматический мюзикл британского режиссёра Тома Хупера. Экранизация мюзикла по одноимённому роману-эпопее Виктора Гюго. В главных ролях задействованы Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй, Аманда Сейфрид, Эдди Редмэйн, Хелена Бонэм Картер и Саша Барон Коэн. Мировая премьера состоялась 5 декабря 2012 года, российская премьера состоялась 7 февраля 2013 года.

В 2013 году фильм был номинирован на восемь премий «Оскар» и получил три из них в категориях «Лучшая женская роль второго плана» (Энн Хэтэуэй), «Лучший грим и причёски» и «Лучший звук».

На DVD и Blu-Ray в России фильм был выпущен 25 апреля 2013 года от компании «Двадцатый век Фокс СНГ».

Сюжет 
Действие развивается в начале XIX столетия. Жан Вальжан (Хью Джекман) после 19-летнего пребывания на каторге за кражу хлеба для семьи своей сестры получает свободу. Только «свобода» — понятие растяжимое. Каждый месяц он должен отчитываться у юриста, на работу его не берут и даже презирают. Но однажды его приютил епископ Диньский, который отнёсся к нему как к брату. Жан Вальжан, всё ещё не верящий в любовь, крадёт в доме всё серебро и бежит. Утром его приводят к архиепископу. По словам стражей правопорядка, мужчина сказал, что серебро ему подарил сам архиепископ. Последний соглашается со словами Вальжана и даже дарит ему ещё два серебряных подсвечника, которые Жан Вальжан хранит до самой смерти. Его настолько тронул поступок архиепископа, что он рвёт все свои документы и начинает новую жизнь. Жан Вальжан продаёт всё серебро и спустя 8 лет становится мэром города.

В это время рабочая швейной фабрики (владельцем которой является Вальжан) Фантина (Энн Хэтэуэй) вынуждена терпеть домогательства цехового мастера и неприязнь товарок. У неё есть тайна: несколько лет назад мужчина обманул её и уехал, а она забеременела и родила от него дочь. Девочка, Козетта (настоящее имя Эфрази, Аманда Сэйфрид), растёт у трактирщика (Саша Барон Коэн) и его жены (Хелена Бонем Картер), у которых есть дочь Эпонина (по книге у них две дочери — Эпонина и Азельма). Они жестоко обходятся с девочкой, при этом пишут её матери, что она часто болеет. Фантина отсылает им много денег, думая что спасает дочь. Вскоре её тайну раскрывают и увольняют с работы. В отчаянии женщина продаёт свои волосы и зубы, дабы спасти «больную» дочь. Затем она становится проституткой.

В одну ночь, когда к ней приходит клиент, она отказывается работать, но мужчина был очень настойчив, и Фантина ударила его. В этот момент появляются стражи правопорядка, в том числе и Жавер (Рассел Кроу) — бывший смотритель на каторге. Жан Вальжан спасает Фантину от тюрьмы и везёт в больницу. Женщина просит его заботиться о своей дочери и умирает. Жавер понимает, что мэр — это Жан Вальжан, и хочет посадить его в тюрьму, так как много лет искал беглеца. Жан Вальжан бежит.

В это время Козетту посылают в зимний лес за водой, где её находит Вальжан. Он выкупает девочку у трактирщиков и, преследуемый Жавером, просит приюта у церковного садовника. Девушка растёт в монастыре.

Проходит много лет, времена Июньского восстания. В центре сюжета Друзья Азбуки — студенты, затеявшие революцию. Им помогает также маленький Гаврош — сын обедневших трактирщиков. Мариус (Эдди Редмейн), один из членов сообщества, замечает на улице Козетту и тут же влюбляется в неё. Девушке также понравился молодой человек. С помощью влюблённой в него Эпонины Мариус находит дом, где живёт Козетта, и втайне от всех они знакомятся.

Из-за появления Жавера Жан Вальжан с дочерью вынуждены бежать, но Гаврош приносит записку с баррикад. Дабы спасти возлюбленного Козетты, мужчина отправляется в самое пекло восстания. Как раз в этот момент студенты задержали Жавера, поэтому дают Жану Вальжану возможность его убить. Тот соглашается, но не убивает Жавера, а отпускает на свободу. В это время на баррикадах снова начинается бойня. Во время битвы убивают Эпонину. Все в трауре, когда бой возобновляется. На этот раз правоохранители убивают сначала Гавроша, а потом и всех остальных: Анжольраса, Грантера, Курфейрака, Жана Прувера, Жоли, Фейи, Комбефера, Баореля и Боссюэ. Жан Вальжан спасает раненого Мариуса через канализацию, встретив по дороге трактирщика. Последний украл у Мариуса фамильное кольцо. На выходе из канализации Вальжана и полуживого Мариуса поджидает Жавер, утверждающий, что в любом случае привлечёт беглеца к ответственности за все преступления, который тот совершил, однако не решается выстрелить в человека, который недавно спас ему жизнь. Муки совести побуждают стража правосудия к самоубийству.

Мариус выздоравливает, они с Козеттой венчаются. Жан Вальжан рассказывает юноше свою историю и уезжает в монастырь умирать. На свадьбу приходят Тенардье (трактирщик с женой) и говорят Мариусу гадости о Жане Вальжане, не понимая, что объясняют ему, кто его спас. Мариус и Козетта бегут в монастырь, заставая последние минуты жизни Жана Вальжана.

Когда он умирает, его встречает Фантина, архиепископ и все погибшие на баррикадах. Звучит последняя песня.

В ролях

Создание

Кастинг 
В июне 2011 года Хью Джекман выразил желание сыграть Жана Вальжана, а Пол Беттани — инспектора Жавера. Вскоре Беттани был заменён Расселом Кроу. Остальные актёры, согласившиеся играть в картине — Энн Хэтэуэй, Саша Барон Коэн, Хелена Бонэм Картер. На роль месье Тенардье рассматривался Джеффри Раш, впоследствии отказавшийся от роли. Аманда Сейфрид сказала в интервью, что её прослушивания длились 4 месяца, прежде чем она получила роль Козетты. Она была в абсолютном неведении относительно других претенденток на эту роль, но постоянно слышала, что не подходит для этого мюзикла. Во время прослушивания Сэйфрид также играла роль Фантины. Она набрала хорошую вокальную и физическую форму, рассчитывая получить одну из ролей. После того как роль Фантины отошла Энн Хэтэуэй, Сэйфрид была дана роль Козетты.

Некоторые из исполнителей уже получали роли в других постановках этого мюзикла: Колм Уилкинсон (Жан Вальжан, 1985—1995), Саманта Баркс (Эпонина, 2010), Аманда Сейфрид (Козетта в детстве).

Награды и номинации

Критика 

Фильм получил достаточно положительные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes из 222 отзывов 70 % критиков дали картине положительную оценку.

Примечания

Ссылки 

Фильмы Великобритании 2012 года
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-мюзиклы Великобритании
Фильмы Universal Pictures
Экранизации романа «Отверженные»
Фильмы о революциях
Фильмы о Париже